Talasskiy Rayon kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Talas Aūdany, distrikt, Zjambyl,

Kirgizistan 

 Talasskij Rajon, distrikt, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Kirgizistanförgreningar